Чашмасор – топоним:

 Чашмасор  — джамоат в Гафуровском районе Таджикистана. 
 Чашмасор — село в Раштском районе Таджикистана.
 Чашмасор — село в Лахшском районе Таджикистана. 
 Чашмасор — село в районе Сангвор Таджикистана